Брионес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 38,00 км². Население — 867 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Web sobre Briones
 Jornadas Medievales de Briones
 Villa de Briones

Муниципалитеты Риохи